Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2017 war ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. Februar in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Memphis die Memphis Open und in Buenos Aires die Argentina Open gespielt. Beide gehörten zur Kategorie der ATP World Tour 250, während das Turnier in Rotterdam zur höher dotierten Kategorie ATP World Tour 500 zählte.

Martin Kližan war Titelverteidiger im Einzel, während im Doppel Nicolas Mahut und Vasek Pospisil im Vorjahr siegreich waren.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.724.930 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.854.365 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 12. Februar 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 127 kB)
  (PDF; 131 kB)
  (PDF; 123 kB)
  (PDF; 117 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Rotterdam